Sarıgöl (district), district in de Turkse provincie Manisa
 Sarıgöl (Haymana), dorp in het district Haymana in de Turkse provincie Ankara